A 25 614-es számú mellékút egy egészen rövid, öt számjegyű mellékút (országos közút) Borsod-Abaúj-Zemplén megye székhelyén, Miskolc központi részén.

A 3-as főútból ágazik ki, annak a 180+400-as kilométerszelvénye közelében. Egyirányú útként halad kelet felé, és a 25 606-os útba torkollva ér véget, amely valójában a 3-as főút szervizútja, a Park Center és a szomszédos áruházak, kereskedelmi létesítmények kiszolgáló útja.

Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint a teljes hossza mindössze 45 méter.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 10.

Jegyzetek 

25614
25614